Wolfgang Schmidt (atleet)
 Wolfgang Schmidt (bioloog)
 Wolfgang Schmidt (kunstenaar)
 Wolfgang Schmidt (voetballer)